Villalba del Alcor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba del Alcor (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Villalba del Alcor (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar